Голубинцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Голубинцев, Александр Васильевич (1882—1963) — военачальник русской Императорской армии и Донской армии Всевеликого Войска Донского.
 Голубинцев, Евгений Матвеевич (1879—1958) — Георгиевский кавалер, советский военачальник, комбриг (1936), полковник (1943). Профессор, доктор военных наук.
 Голубинцев, Владимир Олегович (род. 1937) — советский и российский философ, специалист в области истории и философии естествознания.

См. также 
 Голубинский
 Голубинов
 Голубин